Victor de Broglie (1785-1870)
Victor de Broglie (1846-1906)

Zie ook 
Victor-François de Broglie (1718-1804), 2e hertog van Broglie en maarschalk van Frankrijk
Victor-François de Broglie (1949-2012), 8e hertog van Broglie en burgemeester van Broglie